Kela ist:
 Kela (Bantusprache), eine Sprache in der Demokratischen Republik Kongo
 Kela (Ozeanische Sprache), eine Sprache in Papua-Neuguinea
 die alternative Schreibweise der angolanischen Ortschaft Quela
 Kela (Yajiang), Gemeinde in Sichuan, Volksrepublik China
 Kela ist die Abkürzung für die Kansaneläkelaitos, die finnische Sozialversicherung

Kela ist der Name folgender Personen:
 Anssi Kela (* 1972), finnischer Sänger und Songschreiber
 Killa Kela (* 1979), britischer Beatboxer

Siehe auch:
 Kella
 Khella